El término Beleña puede hacer referencia a:

Municipios:

 Beleña es un municipio de la provincia de Salamanca, Castilla y León, España.
 Puebla de Beleña es un municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.

Pedanías:
 Beleña de Sorbe es una pedanía del municipio de Cogolludo, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.
 Torrebeleña es una pedanía del municipio de Cogolludo, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.

Embalses:
 El Embalse de Beleña es un lago artificial formado en el curso del río Sorbe, en la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.

Yacimientos
Necrópolis de La Beleña en el municipio cordobés de Cabra.